Koritnik ist der Familienname folgender Personen:
 Gašper Koritnik (* 2001), slowenischer Fußballspieler

Koritnik ist der Name folgender Orte:
 Koritnik (Berg), Berg auf der kosovarisch-albanischen Grenze
 Koritnik (Breza), Ort der Gemeinde Breza in Bosnien und Herzegowina
 Koritnik (Ivanjica), Ort der Gemeinde Ivanjica in Serbien
 Koritnik (Višegrad), Ort der Gemeinde Višegrad in Bosnien und Herzegowina